Put steht für:

 Put-Option, eine Verkaufsoption
 Put (Band), kroatische Gesangsgruppe
 Put (Bibel), eine Person in der Bibel – ein Sohn von Ham und Enkel von Noach
 Put (Einheit), ein altes indisches Gewichtsmaß
 PUT, eine HTTP-Request-Methode, siehe Hypertext Transfer Protocol

Put ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Put (* 1978), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Zielona Góra-Gorzów
 Marius van der Put (* 1941), niederländischer Mathematiker
 Paul Put (* 1956), belgischer Fußballspieler und Trainer

PUT ist die Abkürzung für:
 Programmable unijunction transistor
 Politische Untergrundtätigkeit, Begriff im Ministerium für Staatssicherheit der DDR für systemkritische und oppositionelle Personen

Siehe auch:
 Putt
 Golfschlag#Putten

Abkürzung

ca:Llista de personatges bíblics#Put